Товарищ генерал:
 Товарищ генерал (повесть) — повесть Марка Колосова.
 Товарищ генерал (фильм) — фильм по повести Марка Колосова.